Uefacupen 2004/2005 vanns av CSKA Moskva, Ryssland efter finalseger, 3-1 i Lissabon mot Sporting Lissabon, Portugal. Det var första gången ett ryskt lag vann en större europeisk fotbollsturnering, och det ansågs vara en stor bedrift eftersom matchen spelades på Estádio José Alvalade, Sporting Lissabons hemmabana. Matchen dömdes av Graham Poll från England.

Kvalificeringsomgångar

Första kvalificeringsomgången

Andra kvalificeringsomgången 
12 och 26 augusti 2004.

Första omgången

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel

Slutspelsträd

Sextondelsfinaler

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Se även 
 Uefa Champions League 2004/2005
 Intertotocupen 2004

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
  Officiell sida
  Resultat på RSSSF.com